Partito della Nuova Democrazia – partito politico della Lituania
Partito della Nuova Democrazia – partito politico del Portogallo
Partito della Nuova Democrazia – partito politico della Guinea-Bissau